Клинки — деревня в Плюсском районе Псковской области, Плюсская волость.
 Клинки — один из эпизодов научно-фантастического телевизионного сериала  «Вавилон-5».